Goffontaine bezeichnet
 Goffontaine (Pepinster), Ortsteil von Pepinster, Provinz Lüttich, Belgien
 historischer Name von Schafbrücke (Saarbrücken), Saarland, Deutschland